Onega har flere betydninger:

 Onega (sø) – er en sø i Rusland nordøst for Ladoga.
 Onega-kanalen - er en kanal langs sydbredden af Onegasøen
 Onega (flod) – er en flod i Rusland på cirka 410 kilometer, med udspring sydøst for Onegasøen og udmunding i det Hvide Hav.
 Onegabugten – er en bugt placeret i den sydligste forgrening af det Hvide hav.
 Onega (by) – er en mindre by placeret ved Onegaflodens munding. Hovederhvervet er tømmertransport og træindustri.